Dram kan syfta på:
 Armeniens officiella valuta, se Dram
 DRAM, en typ av datorminne, se Dynamiskt minne
 Ett anglosaxiskt rymdmått motsvarande 1/8 fluid ounce − 3,55 ml i Storbritannien, 3,70 ml i USA.
 I Skottland en inte exakt definierad mängd dryck, oftast whisky, och oftast mellan 2,5 och 4 centiliter
 Dram – ett gammalt ord för en sup, se snaps